Csermák ist der Familienname folgender Personen: 

 Antal Csermák (1774–1822), ungarischer Komponist
 József Csermák (1932–2001), ungarischer Leichtathlet und Olympiasieger

Siehe auch:
 Cermak
 Tschermak